Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Wojejkow – rosyjski klimatolog i geograf
 Aleksiej Wojejkow – rosyjski wojskowy
 Andrzej Wojejkow – rosyjski gubernator
 Fiodor Wojejkow – rosyjski dyplomata